Rond kan avse:

 Rond (sjukvård) – sjukvårdspersonals rutinkontroll av alla patienter på en avdelning
 Rond (kampsport) – en period i en match